Antonio Serrano, en esta enciclopedia, puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Antonio Serrano (1899-1982), arqueólogo argentino.
 Antonio Serrano (n. 1974), músico armonicista de jazz español.
 Antonio Serrano Argüelles (n. 1955), escritor y director mexicano de cine, teatro y televisión.
 Antonio Serrano Arnal, juez español.
 Antonio Serrano Dávila (n. 1979), futbolista peruano.
 Antonio Serrano González (n. 1954), futbolista español.
 Antonio Serrano González, escritor español.
 Antonio Serrano Pareja (1902-1982), periodista, filatelista y escritor español.
 Antonio Serrano Sánchez (n. 1965), atleta español.
 Gonzalo Antonio Serrano (1670-1761), médico, matemático y astrónomo español.
 Marcos Antonio Serrano (n. 1972), ciclista español.